Јаловец може бити:

 Јаловец (врх), врх у Јулијским Алпима, у Словенији
 Јаловец (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република
 Јаловец (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република